Molekulska formula -{C17H22N2O4}- se može odnositi na:

 Noopept
 Imiprotrin